Новая Полтавка — название населённых пунктов.

Россия 
 Новая Полтавка — село в Старополтавском районе Волгоградской области

Украина 
 Новая Полтавка — село в Константиновском районе Донецкой области

См. также 
Полтавка